Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1971 — 9-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 22 июня 1971 года по 19 апреля 1972 года. Трофей в третий раз подряд завоевал мексиканский клуб «Крус Асуль».

Зональный турнир

Североамериканская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

Ряд источников (согласно RSSSF) считают, что во втором раунде Rochester Lancers должен был встречаться с мексиканским клубом Гвадалахара, но отказался от встречи. Такое утверждение (по мнению RSSSF) сомнительно, так как Rochester Lancers играл в последующих этапах Кубка, а Гвадалахара - нет. Более вероятно, что либо второго раунда не было, либо от игры отказалась Гвадалахара.

Центральноамериканская зона

Предварительный раунд

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Карибская зона 

|}

Финальный этап

Плей-офф

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1971
1971 год в футболе
1972 год в футболе